Asiago – comune italiano del Veneto
 Asiago – formaggio italiano
 CVV 2 Asiago – aliante
 Asiago Vipers – società di hockey in linea italiana
 Asiago Hockey 1935 – squadra italiana di hockey su ghiaccio
 7679 Asiago – asteroide della fascia principale
 Altopiano di Asiago – altopiano del Veneto
 Asiago-DLR Asteroid Survey – progetto per la ricerca di comete e asteroidi 
 Gruppo artiglieria da montagna "Asiago" – unità militare dell'esercito italiano